Schöner Wohnen steht für:

 Schöner Wohnen (Zeitschrift), deutschsprachige Zeitschrift
 Ein starkes Team: Schöner Wohnen, deutscher Fernsehfilm von Filippos Tsitos (2012)